La palabra KAC hace referencia a varios artículos:

Torneos
Konami Arcade Championship, abreviado como KAC, es un torneo anual de videojuegos arcade en Japón dirigido por Konami.

Deportes
KAC Marrakech, club de fútbol de Marrakech, en Marruecos.
KAC de Kenitra, club de fútbol de Kenitra, en Marruecos.